Алерт е селище, разположено на остров Елисмиър в регион Кикиктаалук, провинция Нунавут, Канада.

Разположено е на 82°30'05" градуса северна географска ширина и на 817 km от Северния полюс, близо до северния бряг на остров Гренландия. Това е най-северното постоянно населено селище на Земята

Селището обслужва метеорологична станция и военна база, построени съответно през 1950 и 1958 г. Въпреки че постоянното население наброява 0 души към 2011 г., в Алерт де факто винаги има научни работници и военни служители, които се сменят на ротационен принцип.

Климат 
Климатът в Алерт е арктичен, с много ниски температури целогодишно и със снежна покривка обикновено 10 месеца в годината. Средната годишна температура е -17,7 °C.

Източници 

Арктика
Населени места в Нунавут
Метеорологични станции
Военни бази
Въоръжени сили на Канада